Перепечко Иван Николаевич (1897, Киев, Киевская губерния, Российская империя — 30 января 1943, Красноярский ИТЛ, РСФСР, СССР) — советский государственный и политический деятель.

Биография 
Вступив в партию в 1914 году активно участвовал в подпольной работе, арестовывался и ссылался несколько раз. После революции в 1917 году был направлен на профсоюзную работу и уже в 1920 году являлся секретарём Южного бюро ВЦСПС и одновременно заместителем председателя Южного бюро ВЦСПС.

Участник Гражданской войны. В 1922—1923 — член РВС Западного фронта. С 1927 года председатель Центрального Совета профсоюзов Белорусской ССР. В 1928 году был назначен 1-м секретарём Дальне-Восточного краевого комитета ВКП(б). Кандидат в члены ЦК ВКП(б) (1930—1934).

В 1931 году снят с поста первого секретаря и назначен начальником Политического отдела Октябрьской железной дороги. Затем с 1933 по 1934 год секретарь ВЦСПС. В 1934 году назначен заместителем начальника Рязано-Уральской железной дороги.

В 1937 году арестован. Умер в лагере.

Награды 
 орден Ленина

Литература 
 Советская историческая энциклопедия. В 16 тт. / Гл. ред. Е. М. Жуков. —— М.: Советская энциклопедия , 1961—1976.
 Центральный комитет КПСС, ВКП(б), РКП(б), РСДРП(б) 1917—1991. Историко-биографический справочник. / Авт.-сост. Ю. В. Горячев. — М.: Парад, 2005. — ISBN 5-8061-0062-6

Ссылки 
 Перепечко Иван Николаевич

Первые секретари Дальне-Восточного крайкома ВКП(б)
Персоналии:Хабаровск
Делегаты XVII съезда ВКП(б)
Репрессированные в СССР
Заключённые ГУЛАГа
Умершие в ГУЛАГе
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Секретари ВЦСПС